Peretu se poate referi la:
 Peretu, Olt
 Peretu, Teleorman
 Comuna Peretu, Teleorman

Vezi și 
 Tezaurul de la Peretu